Cofrentes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cofrentes (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Cofrentes (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar